Pampus kan avse:
  Pampus (fisksläkte), ett fisksläkte
 Pampus (bogserbåt), en bogserbåt byggd 1957 av Åsiverken